Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar női labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki-selejtező mérkőzése Bulgária ellen, 2011. október 27-én, amelyen a magyar válogatott 4–0-s győzelmet aratott.

Előzmények

Keretek 
A magyar női labdarúgó-válogatott 2011. október 26-án elutazott Bulgáriába. Kiss László szövetségi edző nem változtatott az Izland elleni 18 fős kereten.

: Az adatok a mérkőzés napjának megfelelőek!

Az összeállítások

A mérkőzés

Örökmérleg a mérkőzés után

Jegyzetek

Források 
 uefa.com
 Bulgáriában játszik első pontjaiért a női válogatott
 Fölényes győzelem Bulgáriában
 Eb-selejtező: válogatottunk 4-0-ra győzött idegenben a harmatgyenge bolgárok ellen

A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései 2011-ben
2011 a női labdarúgásban
A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései Bulgária ellen